Walter van den Broeck ist der Name folgender Personen:

* Walter van den Broeck (Architekt) (1905–1945), belgischer Architekt 
 Walter van den Broeck (Schriftsteller) (* 1941), belgischer Schriftsteller und Dramatiker